Myles může být:

křestní jméno
 Myles Amine (* 1996) – americký zápasník – volnostylař
 Myles Kennedy (* 1969) – americký rockový zpěvák, kytarista a hudebník
 Myles Standish (1584–1656) – anglický vojenský důstojník

příjmení
 Alannah Myles (* 1958) – kanadská zpěvačka a skladatelka